Le nom Vals de Saintonge peut faire référence à :
 Vals de Saintonge Communauté, une communauté de communes française ;
 Pays des Vals de Saintonge, une ancienne structure de collectivités locales, ayant précédé la communauté de communes Vals de Saintonge.

Vals de Saintonge